Чумацький шлях — торгово-візницький шлях XVI—XIX століть.
 Чумацький Шлях — власна назва нашої галактики.
 Чумацький Шлях — неяскрава світна біляста смуга, що перетинає зоряне небо.
 Чумацький шлях — монета, випущена Національним банком України.
 Чумацький шлях — український етно-рок-гурт.
 Чумацький шлях у Маріуполі — картина українського художника Архипа Куїнджі.
 «Чумацький шлях» — радянський мелодраматичний художній фільм 1959 року.
 «Чумацький шлях» — анімаційний фільм 1980 року студії Київнаукфільм, режисер — Володимир Гончаров.
 Чумацький шлях — одна з вулиць Долинської.
 Чумацький шлях — одна з вулиць Кременчука.
 Чумацький шлях — комплексна пам'ятка природи на території Канівського району Черкаської області.
 «Чумацький Шлях» — традиційне змагання з автомобільного ралі в Україні.
 Чумацький шлях — благодійний веломарафон у Північній Америці.